Wolverine ist das englische Wort für die Raubtierart Vielfraß und steht für:

Titel
 Wolverine (Comicfigur), Comicfigur aus X-Men
 X-Men Origins: Wolverine, die Comicverfilmung der Figur
 Wolverine: Weg des Kriegers, der zweite Teil der Comicverfilmung
 Logan – The Wolverine, der dritte Teil der Comicverfilmung
 Wolverine (Anime), eine japanische Animeproduktion, basierend auf dem Marvel-Charakter
 Wolverine (Amtrak), US-amerikanischer Personenzug von Amtrak zwischen Chicago, Detroit und Pontiac
 Wolverine (Band), eine Progressive-Metal-Band
 Wolverine Orchestra, eine US-amerikanische Jazzband
Militärfahrzeuge
 M10 Wolverine, US-amerikanischer Jagdpanzer im Zweiten Weltkrieg
 M104 Wolverine, US-amerikanischer Brückenlegepanzer auf Basis des M1 Abrams
 Wolverine (Radpanzer), ein polnischer Radpanzer (8x8) des Herstellers Wojskowe Zaklady Mechanichne Spolka (WZMS)
 HMS Wolverine (1910), britischer Zerstörer im Ersten Weltkrieg
 HMS Wolverine (D78), britischer Zerstörer im Zweiten Weltkrieg
 USS Wolverine (IX-64), US-amerikanischer Trainingsflugzeugträger im Zweiten Weltkrieg

Wolverine ist der Ringname folgender Person:
 Jeff Hardy (* 1977), US-amerikanischer Wrestler

Firmierungen und Markennamen:
 Wolverine Auto & Commercial Vehicle Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller aus Detroit und Dundee (Michigan)
 Wolverine Motors, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller aus Kalamazoo (Michigan)
 Wolverine (Automarke), ehemalige US-amerikanische Automobilmarke der Reo Motor Car Company aus Lansing (Michigan)
 Pratt-Carter-Sigsbee Company, ehemaliger US-amerikanischer Nutzfahrzeughersteller aus Detroit (Michigan) mit dem Markennamen Wolverine-Detroit
 Wolverine Tractor Company, ehemaliger US-amerikanischer Traktorenhersteller aus Wayne (Michigan)
 .277 Wolverine, Jagdmunition
 Wolverine World Wide, Inc., US-amerikanischer Schuhhersteller

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Wolverine (Idaho)
 Wolverine (Kentucky)
 Wolverine (Michigan)
 Wolverine (Michigan)
 Wolverine (Tennessee)
 Wolverine Lake (Michigan)

Sonstiges:
 The Wolverines, eine US-amerikanische Jazzband
 Wolverine, Spitzname für Bewohner des US-Bundesstaats Michigan
 Michigan Wolverines, College-Football-Mannschaft
 Backnang Wolverines, deutsche American-Football-Mannschaft
 Frankfurt Wolverines, deutsche Paintball-Mannschaft
 Wolverines Jazz Band of Bern, eine Schweizerische Jazzband
 Wolverine Wildcat, Achterbahn